О̃ о̃ (О з тильдою) - кирилична літера, яка вживається в хіналузькій мові як назалізований заокруглений голосний /õ/.

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/O_with_tilde_(Cyrillic)